Wąsosz (gromada w powiecie górowskim)
 Wąsosz (gromada w powiecie grajewskim)
 Wąsosz (gromada w powiecie szubińskim)
także:
 Wąsosz Górny (gromada) (powiat kłobucki)